Sanabia ist der Familienname folgender Personen:

 Olivia Sanabia (* 2003), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Schauspielerin
 Tomás Pujols Sanabia († 2001), dominikanischer Journalist und Rundfunksprecher